Le Cateau-Cambrésis, plaats in Frankrijk
Vrede van Cateau-Cambrésis